Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди мужчин весом до 60 кг проходили 18 сентября.

Победителем соревнования был кубинец Серхио Артуро Перес. Тем не менее, его допинг тест показал положительный результат, он получил предупреждение, выговор и потерял свои результаты и золотую медаль.

Результаты

Матчи за бронзу

Примечания 

 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004